Те́хники те́ла () — телесные практики, передаваемые от человека к человеку в качестве своего рода инструментальных навыков. Термин введён французским социологом и антропологом Марселем Моссом. Мосс проводил классификацию различных техник тела в зависимости от пола, возраста и других признаков: техники детства, юности, зрелости, техники акушерства и родов, а также техники отдыха, сна, питания, гигиены, сексуальных практик, танцев и т. п. Понятие техник тела позже разрабатывали Клод Леви-Стросс, Эмиль Дюркгейм, Марсель Гране (техники дыхания в культуре Древнего Китая), Мирча Элиаде («техники экстаза» применительно к религиозным практикам). На пересечении исследований техник тела и психоанализа возник ряд психотерапевтических направлений (телесно-ориентированная терапия Вильгельма Райха, психодрама Якоба Морено).

Литература 
 Мосс М. Общества, Обмен, Личность. Труды по социальной антропологии. М., 1996.
 Элиаде М. Шаманизм. Архаические техники экстаза, М., 1984.
 Райх В. Функция оргазма. Основные сексуально-экономические проблемы биологической энергии. СП6.-М, 1997.
 

Социология
Социальная философия
Человеческое тело